Карнисерија има више значења:

 Карнисерија (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Карнисерија (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику